Krokö kan syfta på:

Finland
 Krokö, Kyrkslätt – en ö i Nyland
 Krokö klobben – en ö  i kommunen Kimitoön
 Lilla Krokö – en ö i kommunen Pyttis
 Stensnäs Krokö – en ö i Pyttis kommun Södra Finlands län, fi.: (Kiviniemen) Koukkusaari
 Svartbäck Krokö – en ö i Pyttis kommun Södra Finlands län, fi.: (Purolan) Koukkusaari

Sverige
Krokö, Västervik - en ö i Västrums socken, Västerviks kommun.

Se även
 Krokön